Лас Пиедрас може да се отнася за:

 Лас Пиедрас, град в Уругвай, департамент Канелонес
 Лас Пиедрас, град в Уругвай, департамент Артигас
 Лас Пиедрас, община в Пуерто Рико
 Лас Пиедрас, село във Венецуела
 Лас Пиедрас, село в Мексико